Finale har flere betydninger:
 Finale – afslutning af en sportsbegivened
 Finale (software) – computerprogram til oprettelse nodeprogrammer
 Finaleafsnit – sidste afsnit af en tv-serie
 Finale (film) – film fra 2017 instrueret af Søren Juul Petersen